Сумгайытский троллейбус — сеть общественного электротранспорта города Сумгайыт, состоявшая из 8 маршрутов. Троллейбусная линия была открыта 28 апреля 1961 года. Троллейбусное движение в городе останавливалось три раза. С 1 января 2006 года движение было остановлено. В последние годы работал только один маршрут № 6 «Торговый центр — Микрорайоны».

Подвижной состав: МТБ-82, Шкода-9тр, ЗиУ-5, ЗиУ-9.

Ссылки 
 К. Климов. Электротранспорт отправили в нокаут. «Грузовик Пресс» № 8. 2007
 

Общественный транспорт Сумгайыта
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Азербайджана
Закрытые троллейбусные системы